

Miejscowości w Polsce 
 Jakubówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Nowodwór 
 Jakubówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Lipsko
 Jakubówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce

Miejscowości na Ukrainie
 Jakubówka – osiedle w obwodzie iwanofrankiwskim
 Jakubówka (ob. Jakiwka) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim
 Jakubówka – wieś w obwodzie tarnopolskim
 Jakubówka – wieś w obwodzie winnickim

Zobacz też 
 Jakubowo